Opala – wulkan na Kamczatce
 Opala – herb szlachecki
 Chevrolet Opala – samochód osobowy
Osoby:
 Grzegorz Opala – polski lekarz, gerontolog, profesor nadzwyczajny Śląskiej Akademii Medycznej, minister zdrowia, poseł na Sejm III kadencji
 Joseph Opala – amerykański antropolog
 Marian P. Opala – sędzia Sądu Najwyższego stanu Oklahoma w USA
 Władysław Opala – polski działacz społeczny, poseł na Sejm Ustawodawczy (1919-1922)